Соль-Илецкий райо́н — административно-территориальная единица (район) в Оренбургской области России.

В рамках организации местного самоуправления, в его границах вместе с городом Соль-Илецк выделяется единое муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ,  образованное вместо упразднённого одноимённого муниципального района.

Административный центр — город Соль-Илецк (в составе района не выделяется).

География 
Соль-Илецкий район расположен на юге Оренбургской области и граничит: на западе — с Илекским, на севере — с Оренбургским и Беляевским, на востоке — с Акбулакским районами области. На юге района проходит государственная граница России с Казахстаном.

Площадь территории — 5,2 тыс. км².

История 
Соль-Илецкий район образован 30 мая 1927 года. 3 апреля 1959 года к нему был присоединён Буранный район.

9 марта 2005 года в соответствии с Законом Оренбургской области № 1913/350-III-ОЗ в составе муниципального образования Соль-Илецкий район образованы 1 городское и 21 сельское поселение (21 сельсовет).

1 января 2016 года в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2015 года № 3028/833-V-ОЗ муниципальное образование Соль-Илецкий район и все входящие в него городское и сельские поселения преобразованы путём объединения в муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ.

Соль-Илецкий район как административно-территориальная единица сохраняет свой статус.

Население 
Район (сельское население)

 Национальный состав (с городом Соль-Илецк)

Территориальное устройство 
Соль-Илецкий район включает 21 сельсовет (которые в 2006—2016 гг. составляли одноимённые муниципальные образования):

Населённые пункты 
В состав района входят 58 сельских населённых пунктов (без г. Соль-Илецк):
Упраздненные населенные пункты

22 августа 2001 года был упразднен поселок Малая Хобда.

Экономика 
Главное минеральное богатство района — большие залежи поваренной соли. Самое крупное разрабатываемое месторождение — Илецкое. Также имеются резервные месторождения.

Достопримечательности 
 Урочище Святой камень — территория, на которой разбросаны глыбы кварцевых песчаников высотой до 2,5 метров.

Примечания

Ссылки 
 Район на сайте органов государственной власти
 Район на сайте Оренбургской области
 Сайт администрации района

 
Муниципальные районы, упразднённые в 2015 году